Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Cuba. IJsland heeft geen ambassade in Cuba.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Cuba
IJslandse